

Ільбеші — присілок, Моргауський район, Чувашія
 Ільбеші — присілок, Чебоксарський район, Чувашія